Machine Head puede hacer referencia a los siguientes artículos:

Machine Head, banda norteamericana de groove metal. 
Machine Head (álbum), álbum de la banda inglesa Deep Purple.
"Machinehead", una de las canciones presentes en el álbum Sixteen Stone de Bush.